Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2007/2008 прошёл с 6 октября 2007 года по 18 мая 2008 года и стал восьмым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 13 команд: 10 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, а также БК «Рязань», БК «Иркут» и дублирующий состав «Триумфа» из Московской области. В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Победитель Суперлиги Б магнитогорский «Металлург-Университет» не был включён в число участников Суперлиги А и остался в Суперлиге Б на следующий сезон.
 Дублирующие составы клубов Суперлиги А с сезона 2008/09 не могут играть в Суперлиге Б и выступают в молодёжном чемпионате.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2007/2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе